La famille Krivine est une famille juive d’Ukraine émigrée en France à la fin du  lors des pogroms.

Généalogie 
 ***** Liza Krivine (1972), therapeute, enseignante.

Notes et références 

Famille française
Patronyme juif